Björn Andersohn (* 31. August 1982 in Berlin) ist ein deutscher ehemaliger Fußballspieler und Kommunalpolitiker.

Karriere 
Andersohn begann mit dem Fußballspielen in der Jugend vom Köpenicker SC, 1. FC Union Berlin und Hertha BSC. Nachdem der damals 19-Jährige zwei Saisons in der 1. Mannschaft des Köpenicker SC in der Oberliga verbracht hatte, wechselte er für ein halbes Jahr zum dänischen Erstligisten Esbjerg fB und anschließend nach Baden-Württemberg zum SV Bonlanden, mit dem er Verbandsliga-Meister wurde und in die Oberliga aufstieg.

Er wechselte dann zum dänischen Zweitligisten FC Fredericia, für den er seine erste Partie bei einem Freundschaftsspiel gegen den dänischen Serienmeister Brøndby IF bestritt. Im Spitzenspiel des dänischen Pokalwettbewerbs am 23. August 2006 gelang ein Sieg gegen Aalborg BK mit 4:2 im neuen Stadion zu Fredericia.

Im Herbst 2006 entschied sich Andersohn im Alter von 24 Jahren gegen eine weitere Karriere im Profifußball und gründete sein eigenes Unternehmen.

Von 1. März 2009 bis Anfang 2019 übernahm er 10 Jahre das Marketing und die Sportadministration des Schweizer Profifussballclub FC Winterthur als Assistent der Geschäftsleitung. Für gemeinnützige Zwecke und Organisationen spielt er zusammen mit anderen ehemaligen Fussballprofis in einer Schweizer Prominentenauswahl mit. Er ist ebenfalls in der internationalen Fußball-Jugendförderung tätig, organisiert internationale Jugendfußballturniere in Dänemark, Österreich, Deutschland und der Schweiz und absolviert ordnungsgemäß seine Trainerscheine. (aktuell UEFA A-Lizenz)

Björn Andersohn vertrat von 2014 bis 2018 das Bündnis 90/Die Grünen als Stadtrat in Hüfingen und war in verschiedenen Ausschüssen tätig. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 trat er als Zweitkandidat im Landtagswahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen an.

Seit 2019 ist Björn Andersohn Mitarbeiter der Scouting-Abteilung von Eintracht Frankfurt im Lizenzspielerbereich der Fußball-Bundesliga.

Weblinks 
Manager und Trainerprofil
Spielerprofil
aktueller Club

Einzelnachweise 

Fußballspieler (SV Bonlanden)
Fußballspieler (1. FC Union Berlin)
Fußballspieler (Hertha BSC)
Fußballspieler (Esbjerg fB)
Fußballspieler (FC Fredericia)
Bündnis-90/Die-Grünen-Mitglied
DDR-Bürger
Deutscher
Geboren 1982
Mann